Basilica di Sant'Antonio – chiesa di Giarratana
 Basilica di Sant'Antonio di Padova – chiesa di Padova
 Basilica e convento di Sant'Antonio – chiesa di Nocera Inferiore
 Basilica di Sant'Antonio di Padova – chiesa di Messina

Pagine correlate 
 Sant'Antonio
 Chiesa di Sant'Antonio